Максимир:

 Максимир (район) — район города Загреба, Хорватия.
 Максимир (стадион) — стадион в Загребе, Хорватия.